

Persone 
 Kaio  – wrestler italiano
 Kaio  – lottatore di sumo giapponese
 Kaio Jorge  - calciatore brasiliano

Altro 
 Kaio  – prenome maschile
 Kaio  – personaggio del manga e anime Ken il guerriero